Појам Скадарски рат може да се односи на:
 Први скадарски рат
 Други скадарски рат